Афонсу II — король Португалії (1211—1223)
 Афонсу II — король Конго (1561)